Нардт или Нарч (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Эльстерхайде района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Находится на севере Верхней Лужицы в районе Лужицких озёр. Через деревню проходит автомобильная дорога B96.

Соседние населённые пункты: на северо-востоке — деревня Нова-Лука и на юго-востоке — город Хойерсверда (граничит с промышленным районом города, который носит наименование «Промышленный район Нардт»).

История 
Впервые упоминается в 1401 году под наименованием Nart.

В годы нацистского режима носила наименование Elsterhorst (1936—1947).

С 1936 по 1947 года была административным центром коммуны Эльстерхорст. С 1995 года входит в современную коммуну Эльстерхайде.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования.
 Nart, 1401
 North, 1462
 Nardt, 1568
 Nard, Narden, Nardt, 1635
 Nardt, Nardh, Naarden, 1819
 Elsterhorst, 1936—1947

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне проживало 296 человек (из них — 296 серболужичан (100 %)).

Лужицкий демограф Арношт Черник в своём сочинении «Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung» указывает, что в 1956 году при общей численности в 326 человек серболужицкое население деревни составляло 55,2 % (из них верхнелужицким языком владело 156 взрослых и 24 несовершеннолетних).

Примечания

Ссылки 
 Nardt/ Narć, Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen
 Nardt/ Narć, Официальный сайт коммуны Эльстерхайде

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Эльстерхайде
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области